

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Cherry Valley – città della Contea di Cross, Arkansas
 Cherry Valley – census-designated place della Contea di Riverside, California
 Cherry Valley – villaggio della Contea di Winnebago, Illinois
 Cherry Valley – township della Contea di Lake, Michigan
 Cherry Valley – città della Contea di Otsego, New York
 Cherry Valley – borough della Contea di Butler, Pennsylvania

Altro 
 Massacro di Cherry Valley – evento della guerra d'indipendenza americana